Los Solitarios son una agrupación musical mexicana, su género es la balada. A finales del año 1962 y principios de 1963 en Tijuana, Baja California, después de que varios amigos se reunían con Daniel López en el Callejón Mar Mediterráneo de la colonia Alemán, se forma un grupo musical integrado por Daniel López (su fundador), Piki, Rogelio, Armando y Alfredo (“El Fachas” como cantante). Posteriormente entró Agustín Villegas (“El Tocos”) como vocalista.

A través del tiempo y con sus esfuerzos empezaron a grabar y ahora son conocidos como “EL SÍMBOLO ROMÁNTICO DE MÉXICO.” Han permanecido interpretando sus canciones a los enamorados por más de 55 años, aumentando constantemente el número de seguidores que día a día los reafirman como el grupo que marco la pauta en la música romántica original de America Latina. Los Solitarios en su carrera y éxitos radiales han quedado como parte importante de su historia musical: “Lo Que Te Queda” (1968), “Sufrir” (1969), “Ya se va” (1969), “Mi Amor Es Para Ti” (1970), “Nada De Tu Amor” (1971), “Nunca Digas” (1972), “No Debes Llorar” (1973-74), “Hoy” (1973-74), “Hay Cosas Inolvidables” (1975), “Tumba De Amor,” “No Dudes De Mi Amor,” y “A Esos Ojos,” por nombrar algunos de sus varios éxitos.

LOS SOLITARIOS fueron un fenómeno de los años 1970 y 80s ya que llegaron a colocar dos canciones en todas las radios con el primer y segundo lugar en la lista de éxitos. Después le siguieron muchos más éxitos en forma consecutiva. 

En sus 59 años de carrera han recibido todos los reconocimientos y premios por parte de la prensa, radio y televisión, especializada tanto nacional como internacional, así como varios discos de oro por las altas ventas. Hasta la fecha llevan grabado más de 25 discos LPs (ahora CDs) por lo que han podido sentirse muy estimulados por su trabajo. 

En el terreno cinematográfico, Los Solitarios han intervenido en cuatro cintas: “Las Musiqueras,” “Presos Sin Culpa,” “Contrabando Del Paso” y “La Silla Vacia,” en las que además de formar parte del elenco de actores, hacen acto de presencia con su música que el público ya identifica.

En sus reconocimientos más recientes, Los Solitarios han recibido, por el Ayuntamiento de Tijuana Baja California, el honor de poner sus huellas en la Plaza Santa Cecilia y una estrella en el Paseo De Los Artistas en Avenida Revolución de la misma ciudad, por poner en alto la ciudad de Tijuana con su música. 

Daniel López y Agustín Villegas fueron reconocidos por la Sociedad de Autores y Compositores (SACM) por su aporte enriquecedor de la música Mexicana en el 2008 por sus 34 años. También fueron honorados en 2017 en El Museo de Compositores de SACM en la Estación del Metro Division del Norte, de la Ciudad de México, exponiendo sus fotografías y su música. Daniel y Agustín también fueron reconocidos por El Congreso de los Estados Unidos (U.S. Library of Congress) como dos Leyendas Musicales. 

Para este grupo musical Mexicano, es un orgullo pertenecer en la enciclopedia del cancionero Mexicano donde están todas las canciones más importantes de Mexico y que pasan al salon de la fama de todos los tiempos, ya que ellos son compositores de todas las canciones. Así Los Solitarios en sus más recientes grabaciones son “Amor Bonito,” “Eres,” “Sin Tentarte El Corazón,” “No Vuelvas,” “Todo Te Lo Di,” “Te Vas Amor,” “No Puede Ser” y “Por Tantos Años.” Esta última canción escrita por Daniel López fue dedicada a su publico de tantos años como ofrenda a los que se han enamorado con su música hasta la fecha.

Los Solitarios están integrados por Daniel López (fundador, compositor, guitarrista, director del grupo, director musical), y sus musicos.

Agustín Villegas falleció el 6 de mayo del 2020 a causa de un paro cardiorrespiratorio, en su domicilio. 

El fundador de Los Solitarios, Daniel López, publicó estas palabras: “Con mucha tristeza en mi corazón hago este comunicado que nunca en mi vida hubiese querido dar. Desgraciadamente este día por la mañana falleció mi hermano, compadre y compañero de toda la vida, Agustín Villegas, vocalista original de Los Solitarios. Dios me lo reciba en sus brazos. Nuestro más sentido pésame a su esposa, hijos y toda su familia. Dios me ayude a soportar este duelo. Vaya con dios mi hermano."

Los Solitarios celebraron su 59 aniversario en el 2022.

Discografía 

Los Solitarios grabaron dos LPs con RCA Victor antes de 1966. In 1968 empezaron a grabar con Discos Peerless y de allí grabaron 24 LPs, ahora disponibles también en CDs.
 1) Los Solitarios (1964-RCA)
 2) Yo Te Traicione (1968-RCA) 
 3) Lo Que Te Queda (1969) 
 4) Mi Amor Es Para Ti (1970)
 5) Un Desengaño Mas (1971)
 6) Nunca Digas (1972)
 7) Eres Mi Ángel (1973)
 8) No Llores Corazón (1973)
 9) Hay Cosas Inolvidables (1974/75)
 10) Los Solitarios (1975)
 11) Así Te Quiero (1976)
 12) Yo Me Voy (1977)
 13) Sabor de Engaño (1977)
 14) Greatest Hits (1978)
 15) Vete Ya (1979)
 16) Solitarios (1979)
 17) Porque No Se De Ti (1980)
 18) Horizontes Románticos (1982)
 19) Álbum de Plata (1982)
 20) Semejanzas (1984)
 21) A Esos Ojos (1986)
 22) Balada (1986)
 23) 20 Años del Símbolo Romántico de México (1987)
 24) Los Solitarios 1989/90
 25) Boleros Para Mi Amor (1992)
 26) La Leyenda Romántica (1995)
 27) 16 Exitos (1999)
 28) Sin Tentarte el Corazón (2000)

Éxitos 
 Sufrir (1969)
 Ya se va (1969)
 Busco mi Amor (1969)
 Pronto Vendrás (1969)
 Mi Amor es para Ti (1970)
 Nada de tu Amor (1970)
 Siempre Recuerdo (1970)
 Si no Hubiera Amor (1970)
 Pensar (1970)
 Mira Lo que son Las Cosas (1970)
 Un desengaño Más (1971)
 He venido a despedirme (1971)
 Ven, Quiero que me Beses (1971)
 Nunca Digas (1972)
 No debes Llorar (1972)
 No siento amor Por Ti (1972)
 Hoy (1972)
 No supiste Esperar (1972)
 No Dudes de mi Amor (1973)
 San Felipe Tropical (1973)
 Solo Tienes mi Adiós (1973)
 No Llores Corazón (1974)
 Tumba de Amor (1974)
 Nuestra Promesa (1974)
 Igual que Ayer (1974)
 Hay Cosas Inolvidables (1975)
 Por que Volviste (1975)
 Mi Amor (1980)
 Ya te Perdí (1982)
 Esos Ojos (1984)
 Inolvidable (1981)
 Desesperaste (1998)
 Por Tantos Años (2002)

Enlaces externos 
Sitio oficial con más información sobre el grupo: http://www.lossolitarios.com

Grupos de música de México
Grupos de rock de México
Grupos de rock and roll de México
Grupos de música de los años 1960
Grupos de música de los años 1970